Schlafly ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Schlafly (1919–2011), US-amerikanischer Fernsehtechniker
 Phyllis Schlafly (1924–2016), US-amerikanische Publizistin